Civitesi – abitanti di Cittaducale
Civitesi – abitanti di Civita (Italia)
Civitesi – abitanti di Civitacampomarano